Barla est un nom propre et un sigle.

Patronyme 

 Jean-Baptiste Barla (1817-1896), naturaliste français.

Toponyme 

 Barla, commune du Burkina Faso.

Sigle 
BARLA, sigle de la British Amateur Rugby League Association.